

Persone 
 Nicola Zanone – ex calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Valerio Zanone – segretario e poi presidente del Partito Liberale Italiano

Pagine correlate 
 Zanon
 Zanoni